Слабчице — это деревня в районе Писек Южно-Чешского края Чехии. Здесь проживает 364 человека. Первое письменное упоминание датируется 1379 годом.

Части деревни 
Деревня Слабчице состоит из четырех частей в трех кадастровых районах.

 Слабчице
 Немейице
 Писецка Смолеч
 Бржези (лежит в к. и. Писецка Смолеч)

Памятники в деревне 
 Существенной доминантой села является церковь св. Йозефа Дельника, который находится в центре деревни. Церковь внесена в список культурных памятников в районе Писек.
 Рядом с церковью на высоком каменном валу есть декоративный крест.
 в деревне есть холм Бурковак, также называемый Табор. На его склоне находится каменный круг менгиров.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Územně identifikační registr ČR. Obec Slabčice v Územně identifikačním registru ČR [online]. Dostupné online.

Населённые пункты Южночешского края
Страницы с непроверенными переводами